Лливелин ап Сейсилл (; умер в ) — король Поуиса, Гвинеда и Дехейбарта (1018—1023).

Биография 
Лливелин ап Сейсилл был лордом Маэс Эссилта, что в Гвенте, и женился в 994 году на Анхараде, дочери Маредида. По материнской линии он был праправнуком Анарауда: его мать Прауст была либо дочерью Элиседа, либо дочерью его сына Кинана (Кингена).

В 1018 году Лливелин ап Сейсилл захватил власть в Гвинеде и Поуисе, убив узурпатора Айдана и его четырёх сыновей. В том же году Лливелин победил братьев Эдвина и Каделла, правивших Дехейбартом.

В «Гвентианской хронике» сообщается, что «Меуриг ап Артвайл ап Блегиурид» бросил вызов «Лливелину ап Сейсиллу» в 1020 году, но был убит в сражении с Лливелином «его собственным мечом». Возможно, этот Меуриг был племянником, бывшего властителя Гвинеда Айдана.

В 1021 году в Британию, к Меневии, в Дивед, прибыл Эулав (возможно, Олав II Святой), который в битве убил Хивела, брата Лливелина.

В 1022 году (согласно «Хронике принцев» — в 1020 году) в Дехейбарте появился некий ирландец Райн, называвший себя сыном Маредида. Дехейбартцы признали его и начали войну с Гвинедом, но были разбиты при Абергвили. Больше Райна никто никогда не видел.

Согласно «Гвентианской хронике», Лливелин, сын Сейсилла и Кинан, сын Сейсилла, «выступили против „скоттов“, которые пришли в Каэрмартен с Маредидом и Хивелом во главе» в 1021 году, и что Лливелин погиб в битве. Его же брат Кинан, по «Хронике принцев», был убит чуть позже, в 1025 году (по другой версии, в 1027 году людьми из Дехейбарта). В «Хронике принцев» также сообщается о смерти Лливелина в 1021 году, а в «Анналах Камбрии» его смерть датируется 1023 годом.

Его жена Анхарад вышла замуж за Кинвина ап Гверстана, лорда Кибуира, из Поуиса.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Правители королевства Гвинед
Правители королевства Дехейбарт
Правители королевства Поуис
Правители Европы XI века